APK peut faire référence à :
  ;
 APK (sigle signifie android package kit), un format de collection de fichiers (package) pour le système d'exploitation Android.